Tampereen Ilves – klub hokejowy
 Tampereen Ilves – klub piłkarski